Advendo (Sneek), een muziekclub in Sneek
SV Advendo, amateurvoetbalclub uit Breda
VV Advendo '57, amateurvoetbalclub uit Ederveen